«Фонарное дерби» (Derby della Lanterna) — футбольное противостояние между двумя клубами из Генуи — «Сампдория» и «Дженоа». Название происходит от являющегося символом Генуи маяка Ла Лантерна (итал. Lanterna — фонарь). Стадион «Луиджи Феррарис», на котором проходят матчи, — домашний для обеих команд, поэтому «хозяева» и «гости» всегда сугубо номинальные. По итогам прошедших встреч «Сампдория» имеет преимущество.

Статистика 
На состояние 10 декабря 2021

Результаты

Матчи чемпионата

Матчи Кубка Италии

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Сампдории (итал.)
 Оф. сайт Дженоа (итал.)
 Presentazione del derby Genoa-Sampdoria su FootballDerbies (анг.)

Футбольные дерби в Италии
ФК «Дженоа»
ФК «Сампдория»